Коккина́ки — фамилия.

Известные носители:
 Коккинаки, Владимир Константинович (1904—1985) — заслуженный лётчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 
 Коккинаки, Константин Константинович (1910—1990) — заслуженный лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, младший брат Владимира Коккинаки.
 Коккинаки, Константин Константинович (1964—2012) — полковник ФСБ.

См. также 
 Коккинакис